Таз — многозначный термин:

 Таз — широкая и неглубокая ёмкость, обычно используемая для умывания, для стирки или для варки варений в домашних условиях
 Таз — часть скелета
 Малый таз — анатомическое пространство, ограниченное костями таза
 Таз — река в Ямало-Ненецком автономном округе России
 Таз — родовое объединение в составе башкир
 Таз — родовое объединение казахов младшего жуза
 Таз — половецкий хан (ум 1107)
 Таз — персонаж серии мультфильмов Looney Tunes
 Таз — аббревиатура от «Турей Захав», книги по галахе (еврейскому законодательству) рабби Давида Алеви

См. также 
  — аббревиатура
 Большой Таз
 
 Тазз
 
 Тазик